Aleksander Ruski je lahko:
 Aleksander I. Ruski
 Aleksander II. Ruski
 Aleksander III. Ruski